Röhren ist der Name folgender Orte:

 Röhren (Aulendorf), Ortsteil der Stadt Aulendorf, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 1939–1945 Name von Troubky, Gemeinde in Tschechien
 1939–1945 Name von Trubská, Gemeinde in Tschechien
Röhren steht für
 Brunftschrei
Siehe auch:
 Röhre